A 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az atlétikai versenyszámok közül a női rúdugrást július 18.-én rendezték Utrechtben.

Döntő

Források 
 

Atlétika a 2013. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon